Big Bill est un surnom notamment porté par :
 William Lee Conley Broonzy (1893-1951), guitariste et chanteur de blues américain, 
 William Neidje (c.1920-2002), dernier locuteur natif de la langue gaagudju, une langue aborigène du nord de l'Australie.

Personnage fictif 
 Big Bill, héros du western en bande dessinée français Big Bill le casseur (1947-1955)

Article connexe